Ванеева — славянская фамилия, женская форма фамилии .
 Ванеева (Малеванная), Ксения Юрьевна (род. 1991) — российская лыжница.
 Ванеева, Людмила Антоновна (род. 1936) — советский и российский юрист.
 Ванеева, Полина Георгиевна (1925—2002) — Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка РСФСР.
 Труховская-Ванеева, Доминика Васильевна (после замужества Ванеева,1874/1875—1920) — участница революционного движения в Российской империи, член Союза борьбы за освобождение рабочего класса.